El término Mediterráneo puede significar:

Geografía 
 Mar Mediterráneo, mar comprendido entre Europa, Asia y África;
 Mar Mediterráneo Americano, mar ubicado en América;
 Mar mediterráneo (oceanografía), un mar cuyo intercambio de agua con el exterior es limitado;
 Clima mediterráneo, clima de latitudes medias caracterizado por veranos secos y cálidos e inviernos suaves y lluviosos;
 Que posee mediterraneidad, que está en medio de tierras;
 La Central de pasada Mediterráneo, un proyecto hidroeléctrico del sur de Chile;
 Mediterráneo (departamento), antiguo departamento del Primer Imperio Francés en la península itálica.

Cultura y espectáculos 
 Mediterráneo (1971), álbum de Joan Manuel Serrat;
 "Mediterráneo" (1971), canción de Joan Manuel Serrat;
 Mediterráneo (1995), álbum de Flavio César;
 "Mediterráneo" (1988), canción de Los Rebeldes;
 Mediterráneo (1999-2000), serie española de televisión, emitida por Telecinco;
 Mediterráneo (1991), película italiana;
 Mediterráneo, primer libro de fotografías de Tony Patrioli;
 Mediterráneo, periódico de la provincia de Castellón, perteneciente al Grupo Zeta.
Mediterráneo (2021), película española